L'église Saint-François-de-Sales peut désigner plusieurs églises nommées en l'honneur de saint François de Sales :

États-Unis 

 l'église Saint-François-de-Sales à Buffalo,
 l'église Saint-François-de-Sales à Philadelphie

France 

 l'église Saint-François-de-Sales à Ambilly,
 l'église Saint-François-de-Sales à Beaucourt,
 l'église Saint-François-de-Sales à Boulogne-sur-Mer,
 l'église Saint-François-de-Sales à Bozel,
 la cathédrale Saint-François-de-Sales à Chambéry,
 l'église Saint-François-de-Sales à Clamart,
 l'église Saint-François-de-Sales à Lyon,	
 l'église Saint-François-de-Sales à Paris,
 la basilique Saint-François de Sales à Thonon-les-Bains,
 l'église Saint-François-de-Sales à Habère-Poche.

Suisse 
 l’église Saint-François-de-Sales à Genève.

Voir aussi 
 François de Sales